Capital Inicial () — бразильская рок-группа, сформированная в 1982 году в городе Бразилиа вокалистом Динью Оуру Прету, ударником Фе Лемосом, басистом Флавио Лемосом и гитаристом Лору Джонсом.

История

Ранние годы 
В 1978 году Фе Лемос вернулся из Англии в Бразилию (город), где его отец работал преподавателем в UnB. Фе присоединился к молодёжной группе фанатов панк-рока Turma da Colina, базирующейся в жилой зоне университета. Там он познакомился с басистом Ренато Руссо и южноафриканским гитаристом Андре Преториусом. Втроём они основали группу Aborto Elétrico, в которой не хватало вокалиста. Вскоре Преториусу пришлось вернуться в ЮАР на воинскую службу, в результате чего Ренато занял место гитариста и вокалиста, а на басу вместо него начал играть брат Фе - Флавиу Лемос. Вскоре Aborto Elétrico стала одной из самых популярных групп в городе. Старый друг Ренато, Диньу Оуру Прету, был большим поклонником коллектива и посещал все их концерты.

Зарождение группы (1983-1985) 
В 1983 году между Фе и Ренато возникли разногласия, которые привели к уходу последнего и, как следствие, распаду Aborto Elétrico. Братья Лемос вместе с бывшим гитаристом Blitx 64 Лору Джонсом и вокалисткой Хелоизой сформировали новую группу - Capital Inicial. В течение месяца коллектив играл в мероприятии, организованном Бразильской Стоматологической Ассоциацией, вместе с Plebe Rude, а также с новой группой Ренато - Legião Urbana. Вскоре под давлением родителей Хелоиза покидает коллектив. Братья Лемос объявили прослушивание на роль нового вокалиста, которым стал их старый знакомый Диньу Оуру Прету. Последний настоял, чтобы в репертуаре группы были песни Aborto Elétrico, а также попросил Ренато, чтобы тот дописал лирику для песни "Música Urbana" (песня впоследствии станет одним из первых хитов Capital Inicial). Диньу и Джонс ранее играли в группе Dado e o Reino Animal вместе с будущими участниками Legião Urbana - Даду Вилла-Лобусом и Марселу Бонфой. В июле 1983 года Capital Inicial дали концерты в Бразилии, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Состав группы 
 Динью Оуру Прету — вокал, акустическая гитара и электрогитара (1982—1993, 1998—)
 Фе Лемос — ударные (1982—)
 Флавио Лемос — бас-гитара  (1982—)
 Ив Пассарелль — акустическая гитара, электрогитара и бэк-вокал (2002—)

Дискография

Студийные альбомы 
 Capital Inicial (1986)
 Independência (1987)
 Você não Precisa Entender (1988)
 Todos os Lados (1989)
 Eletricidade (1991)
 Rua 47 (1995)
 Atrás dos Olhos (1998)
 Rosas e Vinho Tinto (2002)
 Gigante! (2004)
 MTV Especial: Aborto Elétrico (2005)
 Eu Nunca Disse Adeus (2007)
 Das Kapital (2010)
 Saturno (2012)
 Sonora (2018)

EP 
 Descendo o Rio Nilo (1985)
 Viva a Revolução (2014)

Синглы

Примечания

Библиография 
 
 
 
 Дневник Команды 1976-1986: История рока Бразилиа (2001, издательство Conrad)

Рок-группы Бразилии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1982 году
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы 2020-х годов
Музыкальные коллективы по алфавиту